William Charles Wells (1757-1817) fue un médico escocés recordado por haber expuesto el primer postulado claro acerca de la selección natural como mecanismo evolutivo. Aplicó esta idea a la explicación del origen de los colores de piel en las razas humanas.

La idea de Wells 
Wells fue el mayor de tres médicos británicos que expresaron teorías evolucionistas entre 1813 y 1819. Los otros fueron James Cowles Prichard y William Lawrence. 

En 1813, un artículo de Wells fue leído en la Royal Society y publicado en 1818. Se trató de Two Essays... with some observations on the causes of the differences of colour and form between the white and negro races of men. By the Late W.C. Wells…with a Memoir of his life, written by himself. El objetivo era tratar de explicar cómo surgieron las razas humanas. Luego de algunas reflexiones preliminares en torno a las razas humanas y a la domesticación de animales, expresó: 

Charles Darwin y Alfred Russel Wallace no tuvieron noticia de este trabajo cuando publicaron sus teorías en 1858, pero más tarde Darwin aceptó:

Por lo tanto, el crédito por la formulación de la hipótesis de la selección natural debe atribuirse a Wells más que a Edward Blyth o a Patrick Matthew. Pero esta formulación tenía un alcance muy restringido comparada con las teorías de Darwin y Wallace.

Referencias

Publicaciones 

Wells W.C. 1814. An essay on dew. Taylor & Hessay, London.
Wells W.C. 1818. Two essays: upon a single vision with two eyes, the other on dew. Constable, London. Esta obra contiene el apéndice titulado An account of a female of the white race of mankind, part of whose skin resembles that of a negro, with some observations on the cause of the differences in colour and form between the white and negro races of man. En este apéndice aparece la hipótesis de la selección natural. - Electronic copy
Wells W.C.. 1811-1812. Transactions of a Society for the Promotion of Medical and Chirurgical Knowledge con los siguientes estudios: 
Observations on Erysipelas. 
An instance of an entire want of hair in the human body.
Observations on the dropsy which succeeds Scarlet Fever. 
A case of Tetanus, with observations on the disease. 
A case of aneurism of the Aorta, communicating with the Pulmonary artery.
A case of considerable enlargement of the Cœcum and Colon. 
A case of extensive Gangrene of the cellular nembrane between the muscles and skin of the neck and chest.
On rheumatism of the heart.
On the presence of the red matter and serum of the blood in the urine of dropsy, which has not originated in Scarlet Fever.
Observations on Pulmonary Consumption and intermittent fever, chiefly as diseases opposed to each other; with an attempt to arrange several other diseases, according to the alliance or opposition which exists between them, and one or other of the two former.

Fuentes 

 Munk's Roll of the Royal College of Physicians
 Dictionary of National Biography
 James R.R. William Charles Wells. British Journal of Ophthalmology, November 1928.

Médicos de Escocia
Médicos militares del Reino Unido
Teóricos de la evolución humana
Miembros de la Royal Society
Medalla Rumford
Charles Darwin
Nacidos en Charleston (Carolina del Sur)